Kolibries (enkelvoud: kolibrie), een familie van tropische vogels
 Kolibri (tijdschrift), een Surinaams tijdschrift
 Kolibri (openbaar vervoer), een niet-gerealiseerd ov-netwerk in de regio Groningen-Assen
 Kolibri (zeilboot), een zeilboottype
 Kolibri (motorfiets), een Duits historisch motorfietsmerk
 NHI H-3 "Kolibri", een helikopter van Nederlandse Helicopter Industrie